Hospital Clínic – ospedale di Barcellona
Hospital Clínic – stazione della metropolitana di Barcellona